F5F steht für:
 eine Wettbewerbsklasse des internationalen Luftsportverbandes Fédération Aéronautique Internationale, siehe F5F 
 Fab 5 Freddy, ein amerikanischer Graffiti-Künstler
 Grumman XF5F, ein amerikanisches Jagdflugzeug

F5F